El término Press puede hacer referencia a:

Música 
 «Press», canción de Paul McCartney de 1986 perteneciente a su álbum Press to Play (1986).
 «Press», canción de Cardi B de 2019.

Televisión 

 Press, serie de televisión de 2018 emitida por BBC One.
 Press TV, canal de noticias iraní.

Otros términos 

 Press de banca, ejercicio de peso libre.
 Press francés, ejercicio de peso libre.